Holzleute steht für

 Holzleute (Stiefenhofen), Weiler in der Gemeinde Stiefenhofen im Landkreis Lindau (Bodensee)
 Großholzleute, Ortsteil der Stadt Isny im Allgäu im Landkreis Ravensburg
 Kleinholzleute, Ortsteil der Stadt Isny im Allgäu im Landkreis Ravensburg

Siehe auch:
 Holzleuten